Catarina kan syfta på:
 Catarina – ett kvinnonamn

Geografi

Brasilien 

 Catarina (kommun), Ceará,

Guatemala 

 Municipio de Catarina (kommun i Guatemala), Departamento de San Marcos, 
 Catarina (ort i Guatemala), Departamento de San Marcos,

Nicaragua 

 Catarina, Nicaragua, kommun, Masaya,

USA 

 Catarina, Texas, ort, Dimmit County,